Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1990 im Dameneinzel im Badminton.

Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games

1990
Badminton
Badminton 1990
Badmintonwettbewerb in Auckland
Frauenbadmintonwettbewerb